Farkas Balázs (1839–1908) vármegyei főorvos, országgyűlési képviselő
 Farkas Balázs (1975) labdarúgó-játékvezető
 Farkas Balázs (1978) labdarúgó, kapus (REAC, DVTK)
 Farkas Balázs (1979) válogatott labdarúgó, középpályás (Győri ETO, Újpest FC, Videoton)
 Farkas Balázs (1980) festő
 Farkas Balázs (1987) író 
 Farkas Balázs (1988) válogatott labdarúgó, csatár (Videoton, Debreceni VSC)
 Farkas Balázs (1992) aerobikozó
 Farkas Balázs (1994) labdarúgó, védő (SZTK)
 Farkas Balázs (1997) fallabda-játékos
 Farkas Balázs (2002) labdarúgó

Jegyzetek